Флаг муниципального образования Шабановское сельское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 марта 2011 года решением Совета Шабановского сельского поселения № 51 и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6793.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос голубой и красной, посередине полотнища изображены белая скачущая стилизованная лошадь и под ней две жёлтые розы, по одной на каждой полосе».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Первые населённые пункты Шабановского сельского поселения села Шабановское и Тхамаха возникли на месте поста и редута Шебшской кордонной линии, основанной в 1863 году в зоне действия Джубгского отряда, сформированного из частей регулярной армии и казачьих подразделений на завершающем этапе Кавказской войны. Деление полотнища на две части символизирует проходившую здесь границу во время освоения края.

Заселение территории современного сельского поселения началось сразу после окончания Кавказской войны вдоль берегов горной реки Шебш. Название реки Шебш переводится с адыгейского (шапсугского) означает «кобыла». На флаге сельского поселения горная река аллегорически изображена в виде белой скачущей лошади.

Лошадь — символ стремительного бега, силы и выносливости, трудолюбия.

Две жёлтые розы по сторонам символизируют два населённых пункта сельского поселения: сёла Шабановское и Тхамаха.

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений; цвет бескрайнего чистого неба — природа сельского поселения благоприятствует развитию оздоровительного туризма.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения; цвет спелых нив.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания